Shallow hace referencia a varios artículos:

Cine y televisión
Shallow Grave, película británica de 1994, del género comedia de suspense
Shallow Vows, episodio de la serie de televisión animada creada por Seth MacFarlane, American Dad.

Música
Shallow, canción de Lady Gaga y Bradley Cooper
Shallow Life, álbum de Lacuna Coil
Shallow Believer, EP de The Used
Shallow Be Thy Game, canción de Red Hot Chili Peppers
Shallow Bay: The Best Of Breaking Benjamin, álbum recopilatorio